Sackler ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur M. Sackler (1913–1987), US-amerikanischer Psychiater, Kunstsammler und Mäzen
 Elizabeth Sackler (* 1948), amerikanische Historikerin und Philanthropin
 Howard Sackler (1929–1982), US-amerikanischer Drehbuchautor und Dramatiker
 Mortimer Sackler (1916–2010), US-amerikanischer Arzt, Pharmaunternehmer
 Raymond Sackler (1920–2017), US-amerikanischer Arzt, Pharmaunternehmer

Sackler steht weiter für:
 Sackler Library an der University of Oxford
 Sackler-Preis der Universität Tel Aviv

Siehe auch:
 Säckler